Oftedal est un patronyme norvégien pouvant désigner :

Patronyme
 Christian S. Oftedal (1907-1955), écrivain et homme politique norvégien (fils de Lars)
 Hanna Bredal Oftedal (née en 1994), joueuse norvégienne de handball
  (1894-1976), minéralogiste et géologue norvégien
 Kjell Ove Oftedal (né en 1971), biathlète norvégien
  (1877-1932), rédacteur en chef et homme politique norvégien
 Stine Bredal Oftedal (née en 1991), joueuse norvégienne de handball
  (1905-1948), médecin et homme politique norvégien (fils de Lars)

Homonymie de patronyme
Patronyme norvégien